International Working Test 2022 (IWT 2022) byl XXX. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 11. a 12. června 2022 v Rakousku poblíž obce Wildendürnbach. Pořadatelem soutěže bylÖsterreichischer Retriever Club (ÖRC).

Soutěže se zúčastnilo 50 týmů (34 národních týmů a 16 národních free týmů) z 16 zemí. Vítězem se stal národní tým Belgie (1) před národními týmy Švýcarska (1) a Rakouska (1).

Rozhodčími byli  Anja Möller ,  Petra Buijs,  Ton Buijs,  Zsolt Böszörményi,  Karin Thunander a  Kurt Becksteiner.

Přihlášené týmy 
Maximální počet startujících byl stanoven 50 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy. Zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro free týmy.

Přihlášeno je 50 týmů ze 16 zemí. Před zahájením zrušil start národní tým 2 ze Švédska, vzniklé místo bylo doplněno o německý free týmy 5.

Rozdělení do skupin 
Původně bylo plánováno 12 úloh (11 stanovišti), kdy úlohy č. 4 a 6 proběhly na stejném stanovišti.
Po prvním startovním dni dokončili všechny týmy pouze 4 úlohy ze 6 plánovaných. Jednalo se o úlohu č. 1, 2, 3 a 5.
Další den došlo z časových důvodů k úpravě, úlohy číslo 9 a 12 byly vyřazeny na úkor dokončení úloh číslo 4 a 6. Všechny týmy pak nakonec absolvovaly standardních 10 úloh namísto plánovaných 12.

Místo konání 
Soutěž proběhne v honitbě v rámci BAO Farmy poblíž obce Wildendürnbach nacházejícíc se u severních hranic s Českou republikou nedaleko Mikulova.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina.

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Odkazy

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 International Working Test 2022 – oficiální stránky 
 International Working Test 2022 – oficiální facebookové stránky 
 Österreichischer Retriever Club – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Rakousku
Sportovní události v Rakousku
Psí sporty v roce 2022
Sport v Rakousku v roce 2022
Sport v Dolních Rakousích